Alexandru Cristian Arnold (n. 15 iunie 2001, Constanța) este un fotbalist (fundaș) român care activează la clubul Unirea Constanța, liga 2 din România, împrumutat de FCSB  

Arnold a făcut junioratul la Academia Gheorghe Hagi, fiind transferat la FCSB la vârsta de 16 ani. Primul meci la FCSB a fost pe 19 februarie 2018.

În cariera sa,  a evoluat la mai multe echipe din Liga a III-a, precum ACS Foresta Suceava și CS Afumați. În anul 2022, fotbalistul a fost transferat la echipa Unirea Constanța, unde a evoluat jumate de sezon în Liga 2.

În prezent, Alexandru evoluează pe postul de fundaș stânga la echipa CSM Focsani 2007.

Nașteri în 2001
Nașteri pe 15 iunie
Fotbaliști români din campionatul intern
Sportivi români în viață